«Глянец» — российская комедийная мелодрама, вышедшая на экраны 23 августа 2007 года, снятая режиссёром Андреем Кончаловским. Внеконкурсный фильм-открытие программы «Кинотавра-2007». Премьера в России состоялась 20 августа 2007 года. Фильм показывает мир героев светской хроники — московских ВИПов середины первой декады 2000-х годов. А также заостряет внимание на драматизме резкого социального расслоения российских граждан тех лет.

Сюжет 
Галя (Юлия Высоцкая) выросла в Ростове в неблагополучной семье с сильно пьющими родителями. Она мечтает о красивой жизни, успехе и любви, но пока её жизнь больше напоминает пародию на глянцевые журналы и рекламные заставки: в свои 30 лет она работает швеей, снимает квартиру пополам с подругой, одевается на рынке, «гэкает», ведет себя вульгарно и встречается с местным бандитом Витьком. После публикации своего портрета на последней странице газеты «Комсомольская правда», отправленного на конкурс приятелем-фотолюбителем, она решает воспользоваться «шансом» и уехать в Москву, чтобы «раскрутиться».

Столица вовсе не рада провинциалке, но Галина не отступает, хотя раз за разом натыкается на препятствия на своем пути. Она сталкивается с главным редактором глянцевого журнала (Ирина Розанова), которая отказывает Гале в съемках, так как у неё неподходящий возраст и вульгарная внешность. Одновременно рассказывается личная история редактора, которая заводит роман с более молодым талантливым фотографом, которого забавы ради соблазняет её родная 20-летняя дочь…

Тем временем Галина, чтобы как-то «зацепиться» в модном бизнесе, устраивается швеей к известному модельеру «старой школы» Марку Шиферу (Ефим Шифрин) и время от времени продолжает встречаться с Витьком, также перебравшимся в Москву и устроившимся в охранное агентство для ВИПов.

Шифер готовит новую коллекцию, мучается от того, что стареет и не чувствует духа времени, боится подвести инвестора, «очень серьёзного человека», предчувствует провал… Ему помогает стилист и «светский персонаж» Стасис (Алексей Серебряков).

Во время показа коллекции Шифера Гале выпадает шанс подменить одну из моделей, но её выход на подиум оборачивается не триумфом, а скорее комедией… Вскоре сорвавшийся из-за стресса Шифер увольняет Галю. Но Стасис, который как оказалось тоже когда-то приехал из Ростова-на-Дону, принимает участие в судьбе «землячки» и устраивает в элитное модельное агентство… помощницей его владельца, гея Пети…

Под вывеской агентства на самом деле работает закрытое «бюро знакомств» для очень богатых людей: Петя с виртуозностью подыскивает девушек на любой вкус, обеспечивая олигархам эскорт-сопровождение, оргии на яхте, статусных любовниц и даже жён… Галя становится правой рукой Пети, организовывает его быт, ведет бухгалтерию, разруливает мелкие конфликты с девушками и клиентами… Уже хорошо узнав мир «глянца» изнутри и осознав, что в свои 30 она не вполне «ликвид», Галя тем не менее надеется на свой «шанс»… И он ей выпадает в тот момент, когда спивающийся от скуки и душевного одиночества олигарх Миша Клименко (Александр Домогаров) дает Пете заказ найти ему жену с внешностью и манерами Грейс Келли… Петя пересматривает сотни девушек из своей картотеки, но подходящий «вариант» обнаружить никак не удается… Неожиданно Стасис обращает внимание Пети на ставшую уже привычным элементом интерьера Галю — она обладает классической внешностью голливудской звезды и княгини Монако, но только Стасис сумел разглядеть это… Петя принимается «работать» над Галей, привлекая для этого армию стилистов, парикмахеров и фотографов. Получивший через некоторое время портрет преображенной Галины Клименко в восторге и с нетерпением ждёт встречи… Охранником олигарха при этом работает Витёк. А первое свидание Гали с «мужчиной мечты» будет проходить неожиданным для обеих сторон образом…

В ролях

Награды и номинации 
Юлия Высоцкая была номинирована в категории «Лучшая женская роль» на премию MTV Russia Movie Awards в 2008 году.

Оценки критиков 
Кинокритик, обозреватель журнала Русский Newsweek Юрий Гладильщиков высказался:

Места съёмок 
 «Дворец» олигарха Клименко снимался в подмосковной усадьбе Середниково, где до начала 1990-х размещался туберкулезный санаторий
 Сцена с дефиле приглашёнными светскими знаменитостями и репортёрами, выступавшими в роли камео, снята в специально построенном шатре в Москве в июне 2006 года
 Ростов-на-Дону и прилегающие деревни снимались в эпизодах жизни главной героини до приезда в Москву

Интересные факты 
Кадр из фильма был использован для оформления обложки альбома «Dystopian Partycollection II» шведского индастриального музыкального проекта Deutsch Nepal.

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт фильма «Глянец»
 «Глянец» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы-мелодрамы России
Кинокомедии России
Кинокомедии 2007 года
Фильмы России 2007 года